Stare Biskupice peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Stare Biskupice est un village de la voïvodie de Lubusz
 Stare Biskupice est un village de la voïvodie de Mazovie